Recovery Road – romanzo di Blake Nelson
 Recovery Road – serie televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Blake Nelson